Savalan kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Savalan (ort i Azerbajdzjan), Qäbälä,

Iran 

 Kūh-e Heram Dāghī, berg, Ardabil, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar